Maria Touchet
Notre-Dame-du-Touchet
Touchet (Washington)

Desambiguação